Veduriani – abitanti di Marano (Castenaso)
Veduriani – abitanti di Veduro